Kimber James (Miami, Flórida, 2 de abril de 1988) é uma atriz pornográfica transexual norte-americana.

Iniciou sua carreira como assistente da atriz e produtora transexual Gia Darling, posteriormente estrelando seu primeiro filme, Transsexual Babysitters 4. Em 2008, filmou com a agência de modelos adultos LA Direct Models. Em junho de 2009, realizou sua primeira atuação com uma mulher, a atriz pornográfica Angelina Valentine.

Em 2010, ganhou o AVN Award como Melhor Atriz Transexual do Ano.

Em 2012 realizou uma cirurgia para mudança de sexo e desde então trabalha na sua própria produtora, Kimber James Productions.

Filmografia

 Transsexual Babysitters 4 (2007)
 Transsexual Babysitters 8 (2008)
 Buddy Wood's Kimber James (2008)
 She-Male Strokers 32 (2008)
 Rogue Adventures 33 (2009)
 Transsexual Superstars: Club Kimber James (2009)
 Best of Transsexual Babysitters (2009)
 Interracial TGirl Sex 1 (2009)
 Not Married with Children XXX (2009)
 USA T-Girls (2009)
 Transsexual Superstars: Foxxy (2010)
 Transsexual Babysitters 11 (2010)
 Private Transsexual (2010)
 Project Deception (2010)
 Exxxit: Life After Porn (2010)
 Bang My Tranny Ass 7 (2010)
 USA T-Girls 2 (2010)
 Interracial T-Girl Sex (2010)
 Transsexual Superstars: Foxxy (2010)
 Transsexual Superstars: Vaniity (2011)
 TS Playground 1 (2012)
 TS Playground 2 (2012)
 Kimber James' Busty Adventures: Amsterdam (2012)

Ligações externas

 
 
 
 
 

Atrizes pornográficas dos Estados Unidos
Pessoas LGBT dos Estados Unidos
Pessoas transgênero dos Estados Unidos
Naturais de Miami
Atrizes pornográficas LGBT
Atrizes transgênero